Syntetyk to wytwór syntetyczny (sztuczny), otrzymany w procesie syntezy, niewystępujący w naturze.

Zobacz też:
 olej syntetyczny
 benzyna syntetyczna
 tworzywa sztuczne
 włókna sztuczne